Мемориальный комплекс «Победа»:

* Мемориал «Победа» — в Ленске.
 Мемориальный комплекс «Победа» — в Усть-Каменогорске.
 Музейно-мемориальный комплекс «Победа» — в Южно-Сахалинске.
 Мемориальный комплекс «Победа» — в Якутске.